Clot ist der Familienname folgender Personen:
 André Clot (1909–2002), französischer Historiker und Publizist
 Antoine Barthélémy Clot (1793–1868), französischer Arzt, Begründer des modernen Gesundheitswesens in Ägypten
 Claudine Clot, Schweizer Basketballspielerin

Clot steht für
 Clot (Film), Kurzfilm aus dem Jahr 2004
 El Clot, Stadtteil von Barcelona
 U-Bahnhof Clot der Linien L1 und L2 in Barcelona

Siehe auch:
 Klot
 Klodt
 Glod
 Claude